Frankrikes landslag i ishockey kan vara:

Frankrikes damlandslag i ishockey
Frankrikes herrlandslag i ishockey